Reprezentacja Hiszpanii w piłce ręcznej mężczyzn − narodowy zespół piłkarzy ręcznych Hiszpanii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Sukcesy na arenie międzynarodowej 
Na mistrzostwach świata dwa razy zajęli 1. miejsce w roku: 2005 i 2013 oraz 3. miejsce w roku 2011 i 2023. Na mistrzostwach Europy dziewięciokrotnie stawali na podium (w tym złote medale w 2018 i 2020). W swoim dorobku medalowym Hiszpania posiada również cztery brązowe medale zdobyte w czasie Igrzysk Olimpijskich w latach 1996, 2000,  2008 i 2020.

Aktualny skład 
Kadra Hiszpanii powołana na Mistrzostwa Świata 2023

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy

Zobacz też 
 Reprezentacja Hiszpanii w piłce ręcznej kobiet

Przypisy 

Hiszpania